Das Biest heißen die Filme
 Das Biest (1959), US-amerikanischer Kriminalfilm von Crane Wilbur
 Das Biest (1975), französischer Spielfilm von Walerian Borowczyk
 Das Biest (1977), deutscher Fernsehfilm (NDR), Regie Wolfgang Spier
 Das Biest (1993), US-amerikanischer Psychothriller von Alan Shapiro
Siehe auch: